Nointel ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Nointel (Oise)
 Nointel (Val-d’Oise)